Orions bälte kan avse:
 Orions bälte – ett "bälte" av tre stjärnor i stjärnbilden Orion 
 Orions bälte (film) – en norsk dramathriller från 1985
 Orions bälte, Hälsingland – en sjö i Ljusdals kommun